Видения — шестой студийный альбом российской альтернативной рок-группы Психея, выпущенный 28 мая 2021 года. Видения стали первой работой группы, в записи которого участвовали новые музыканты: бас-гитарист Алексей Васяев и барабанщик Сергей Егоров.

Это первый полноформатный альбом группы выпущенный за последние 8 лет.

Об альбоме 
Запись альбома велась с осени 2020-го по весну 2021 годов, но новые композиции музыканты сочиняли и репетировали на протяжении 5 лет, ввиду участий в гастролях и параллельных работ в сторонних проектах. По словам фронтмена группы Дмитрия Порубова, альбом получился «очень личным и экспериментальным именно по лирике». В плане звучания музыканты пытались добиться «максимальной мелодичности и певучести»: Мы использовали как наработанные идеи и приёмы, так и абсолютно спонтанные и нетипичные для группы Психея подходы и методы написания музыки! За последние несколько лет, в связи с изменениями в составе и общим музыкальным ростом, мы осмыслили, или может даже переосмыслили собственный творческий багаж и опыт, всё-таки Психее 25 лет в этом году, ну и сделав некие выводы приступили к записи нового материала на студиях mmmesss (запись на плёнку, сведение) и на студии Спутник Space production (запись, пересведение, продакш). <…> я работал с новыми стилистическими построениями, ритмикой и конкретно песенными структурами, кое-где выверяя прям до каждой гласной текст песен! <…> не знаю насколько это удалось, судить слушателям. В музыкальном плане мы старались и использовать потенциал каждого музыканта по максимуму, больше экспрессии, мелодичности, драйва и просто совместного музицирования.

Все десять композиций были написаны Дмитрием «ФЕО» Порубовым. В записи приняли участие лидер группы ПТВП Лёха Никонов, а также скрипач Леонид Шелухин и пианист Александр Улаев.

Презентация альбома прошла 4 июня 2021 года в Москве, также 11 июня в Петербурге.

Отзывы критиков 
На музыкальном сайте «по/фактам» рецензент Павел Прокофьев оставил негативный отзыв альбому, назвав его «альбомом-разочарованием», сетуя на уместно облегчённое, не очень выразительное звучание, отметив также перегруженность аранжировок, затянутость песен и безвкусную лирику Дмитрия Порубова. Прокофьев подытожил: Хуже всего. Появляется ощущение, что группе нечего сказать. Начиная с условного объединения рецептов последних двух альбомов (простые мелодичные припевы с «Дневников одиночки» и чрезмерный продакшн «Оттенков любви»), заканчивает альбом группа проверенными средствами — лирический трек, боевик с Никоновым, песня с поп-припевом. Первая половина слушается через усилия, вторая не срабатывает вовсе.

Не хочется становиться заложником былой любви, пытаться оправдать группу и полюбить альбом через силу, но тут правда есть хорошие моменты.

Список композиций

Участники записи 

Психея
 Дмитрий «ФЕО» Порубов — вокал, гитара, музыкальное программирование
 Андрей «АЗ» Зырянов — вокал, синтезатор, музыкальное программирование
 Алексей «Бамс» Васяев — гитара, бас
 Евгений «▲**» Лурье — диджеинг
 Сергей Егоров — барабаны
Приглашённые музыканты
 Лёха Никонов — вокал («Рокнроллъ это всерьез»)
 Александр Улаев — рояль («Сразу со всех сторон»)
 Леонид Шелухин — скрипка («Матрешка + видение второе» и «Небеса»)

Производственный персонал
 Дмитрий «ФЕО» Порубов — продюсер
 Алексей «Бамс» Васяев — звукорежиссёр, сведение
 Антон Волторнист — звукорежиссёр, сведение
 Тед Йенсен — мастеринг
 Сальвиа Дроид — художественное оформление
 Антон Елишев — дизайн обложки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Discogs.com 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2021 года
Альбомы 2020-х годов
Альбомы России
Альбомы на русском языке
Альбомы группы «Психея»
Альбомы авангардного метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы альтернативного рока
Альбомы ню-метала